Ice (droga)
Ice (canção), de Kelly Rowland com participação de Lil Wayne
InterCityExpress, um serviço ferroviário de alta velocidade na Alemanha

Veja também 
 Ice Cream

Desambiguação